PLG est un sigle utilisé pour désigner :
 Le Groupe des Dirigeants polynésiens (en anglais, Polynesian Leaders Group).
 PLG, maison d'édition française issue du fanzine Plein la gueule pour pas un rond (PLGPPUR)
 la classe PLG, une classe de patrouilleurs légers guyanais.